Onowodek, aponogeton (Aponogeton L. f.) – jedyny rodzaj w obrębie monotypowej rodziny onowodkowatych (Aponogetonaceae Planch.) z rzędu żabieńcowców (Alismatales). Do rodzaju należy ok. 50–56 gatunków. Są to hydrofity występujące głównie w południowej Afryce, poza tym w południowej i południowo-wschodniej Azji oraz w Australii. Rodzaj pochodzi z Australii, gdzie wyewoluuował i skąd rozprzestrzenił się do Afryki i Azji. Pąki kwiatowe i kwiatostany onowodka dwukłosowego są spożywane jako przysmak w Afryce Południowej i dlatego roślina jest tam powszechnie uprawiana. Szereg gatunków uprawianych jest także w akwariach i stawach jako rośliny ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Hydrofity zakorzenione na dnie z liści pływającymi na powierzchni wody lub zanurzonymi, rzadko wzniesionymi nad powierzchnię. Rośliny z bogatym w skrobię kłączem.
 Liście Skrętoległe, wyrastają ze szczytu kłącza tworząc rozetę. Na ogół wyraźnie wykształcony jest ogonek liściowy. Blaszka liściowa różnego kształtu, ale zwykle o tępym lub zaokrąglonym wierzchołku i nasadzie. Żyłki podstawowe biegną równoległe (łukowato) od nasady do szczytu liścia i połączone są poprzecznymi żyłkami drugiego rzędu.
 Kwiaty Niewielkie, zebrane w kłosokształtne kwiatostany (pojedyncze lub zebrane po kilka). Okwiat bywa całkiem zredukowany, ale zwykle składa się z dwóch do 6 drobnych listków. Kwiaty są zwykle obupłciowe i promieniste. Sześć pręcików w dwóch okółkach otacza apokarpijne słupkowie. Słupki są trzy, górne i siedzące.
 Owoce Mieszek z wygiętym dzióbkiem. Nasiona bez okresu spoczynku – kiełkują natychmiast po uwolnieniu z owocu.

Systematyka 
 Pozycja rodziny  według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd żabieńcowce Alismatales.

 Wykaz gatunków

Aponogeton abyssinicus Hochst. ex A. Rich.
Aponogeton afroviolaceus Lye
Aponogeton angustifolius Ait.
Aponogeton appendiculatus H. Bruggen
Aponogeton azureus H. Bruggen
Aponogeton bernerianus (Decne.) Hook.
Aponogeton boivinianus Baill. ex Jum.
Aponogeton bogneri H. Bruggen
Aponogeton bullosus H. Bruggen
Aponogeton capuronii H. Bruggen
Aponogeton cordatus H. Bruggen
Aponogeton crispus Thunb. – onowodek kędzierzawy
Aponogeton cuneatus S.W.L.Jacobs
Aponogeton decaryi Jumelle
Aponogeton desertorum Zeyh. ex A. Spreng.
Aponogeton dioecus J. Bosser
Aponogeton distachyos L.f. – onowodek dwukłosowy
Aponogeton eberhardtii A. Camus
Aponogeton echinatus Roxburgh
Aponogeton elongatus F. Muell. ex Benth.
Aponogeton fotianus J. Raynal
Aponogeton hexapetalus H. Bruggen
Aponogeton junceus Lehm.
Aponogeton lakhonensis A. Camus
Aponogeton longiplumulosus H. Bruggen
Aponogeton loriae Martelli
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H. Bruggen – onowodek okienkowaty, o. madagaskarski
Aponogeton masoalensis Bogner
Aponogeton natalensis Oliv.
Aponogeton natans (L.) Engl. & K. Krause
Aponogeton nudiflorus Peter.
Aponogeton queenslandicus H. Bruggen
Aponogeton ranunculiflorus Jacot Guill. & Marais
Aponogeton rehmannii Oliv.
Aponogeton rigidifolius H. Bruggen
Aponogeton robinsonii A. Camus
Aponogeton stuhlmannii Engl.
Aponogeton subconjugatus Schumach. & Thonn.
Aponogeton tenuispicatus H. Bruggen
Aponogeton tofus S.W.L.Jacobs
Aponogeton troupinii J. Raynal
Aponogeton ulvaceus Baker – onowodek olbrzymi
Aponogeton undulatus Roxb. – onowodek pofałdowany
Aponogeton vallisnerioides Baker
Aponogeton viridis Jumelle
Aponogeton womersleyi H. Bruggen

Przypisy 

Żabieńcowce